Esistono almeno due emittenti radiofoniche italiane con questo nome:
 Controradio di Bari
 Controradio di Firenze